Lunven ist der Nachname von:

 François Lunven (1942–1971), französischer Graveur, Zeichner und Maler
 Michel Lunven (* 1933), französischer Diplomat
 Nicolas Lunven (* 1982), französischer Segler